I Hjonu (1966) előadóművész, énekes
 I Hjonu (1993) dél-koreai színművész